Nueva Morelia kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nueva Morelia, Chicomuselo, Chiapas, 
 Nueva Morelia, Ocosingo, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar